Sacrifice (1999), een Amerikaanse televisiefilm uit 1999
 Sacrifice (2011), een Amerikaanse actiefilm uit 2011 met onder anderen Cuba Gooding, jr. en Christian Slater
 Sacrifice (2016), een Amerikaanse film (thriller) uit 2016 met onder anderen Rupert Graves
 Sacrifice (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021
 Sacrifice (Anouk), een single uit 1998 van de Nederlandse zangeres Anouk
 Sacrifice (Bebe Rexha), een single uit 2021 van Bebe Rexha
 Sacrifice (Black Widow), een album uit 1970 van de Britse rockband Black Widow
 Sacrifice (Danzig), een ep uit 1996 van de Amerikaanse heavymetalband Danzig
 Sacrifice (Elton John), een single uit 1990 van de Britse zanger Elton John
 Sacrifice (Gary Numan), een album uit 1994 van de Britse zanger Gary Numan
 Sacrifice (Motörhead), een album uit 1995 van de Britse heavymetalband Motörhead
 Sacrifice (Saxon), een album uit 2013 van de Britse heavymetalband Saxon
 Sacrifice (Sylver), een album uit 2009 van de Belgische dance-act Sylver
 Sacrifice (The Weeknd), een nummer uit 2022
 Sacrifice (band), een Canadese thrashmetalband
 Sacrifice (videospel), een videospel (strategiespel) uit 2000

Zie ook 
 (Flesh & Blood) Sacrifice, een single uit 1991 van de Amerikaanse hardrockband Poison